Фронт национального единства:

 
 Фронт национального единства (Боливия)
 Фронт национального единства (Ирак)
 Фронт национального единства (Польша)
 Фронт национального единства (Украина)

См. также 
 Правительство национального единства